FIFA Kup mladih (eng. Blue Stars/FIFA Youth Cup) je međunarodno nogometno natjecanje za mlađe kategorije nogometnih klubova koje organizira FIFA.

Povijest 

Nogometno natjecanje je osnovano 1939. godine od strane FC Blue Stars iz Züricha. Klub sa sjedištem u Zürichu bio je jedan od prvih koji je imao posebnu momčad za mlade te je stvoren turnir za mlade igrače u kojem su učestvovale najbolje mlade momčadi na svijetu. Uviđajući njegovu važnost za nogomet mlađih kategorija, FIFA je preuzela turnir 1991. godine.

Pobjednici

Hrvatski klubovi 
  GNK Dinamo, 2018. pobjednik

Unutarnje poveznice 
 UEFA Liga mladih
 Internacionalni kup Premier lige
 Manchester United Premijer kup

Vanjske poveznice 

 

Europska klupska nogometna natjecanja